Bocaina, un comune brasiliano dello stato di Piauí.
 Bocaina, un comune brasiliano dello stato di San Paolo.